John Adams est un cavalier britannique, qui a laissé plusieurs écrits concernant la tradition équestre anglaise de la fin du . Il détaille notamment la naissance de la tradition de la chasse au renard par rapport à la chasse au loup, qui s'est beaucoup raréfiée.

Publications

Notes et références

Bibliographie 
 

Cavalier britannique
Date de naissance non renseignée (XVIIIe siècle)